Arnaraartalik bezeichnet:
 Arnaraartalik (Insel, bei Kuummiit), Insel im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Arnaraartalik (Insel, bei Qernertivartivit), Insel im Distrikt Ammassalik, Grönland